Jörlin är ett efternamn som burits av bland andra:

 Engelbert Jörlin (1733–1810), svensk botaniker
 Gösta Jörlin (1898–1971), svensk militär